NGC 1568-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus
 NGC 1568-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus